Van Buren State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Van Buren State Park (Michigan)
 Van Buren State Park (Ohio)